Referéndum separatista en Ucrania puede referirse a:
 Referéndum separatista de Crimea, se celebró en la República Autónoma de Crimea y la ciudad de Sebastopol el 16 de marzo6​ de 2014.
 Referéndum separatista de Donetsk y Lugansk, una elección que se celebró el 11 de mayo de 2014 en el contexto de las protestas prorrusas en el sudeste del país.